Sørig kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sørig (Råbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Råbjerg Sogn, Frederikshavn Kommune
 Sørig (Tversted Sogn) – en bebyggelse i Sørig Sogn, tidligere Tversted Sogn, Hjørring Kommune